Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1974 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1973/74, 14-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 8 мая 1974 года, на стадионе «Де Куип» в Роттердаме. В матче встретились восточногерманский «Магдебург» и итальянский «Милан».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1973/1974

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1974
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1974 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1974
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 8 мая
Спорт в Нидерландах в 1974 году
Спорт в Германии в 1974 году
Спорт в Италии в 1974 году